Уханьский диалект (), также известен как диалект Ханькоу и Уханьский Фаньгуань (Китайский: 武汉方言), принадлежит к у-тяньской ветви южно-западных диалектов китайского языка; на нём говорят жители городов Ухань, Тяньмэнь, а также на прилежащих окрестностях провинции Хубэй. Уханьский диалект имеет малую связь со стандартным китайским языком. Типологически он похож на диалект Сян (одинаковые системы аспектов) и на южно-китайские языки (аналогичные синтаксические структуры).

Тональность 
Как и другие южно-западные диалекты мандарина, в Уханьском диалекте существует 4 тона. Многие слова, изначально имеющие входящий тон  (тон-слог, оканчивающийся резкой голосовой остановкой), впоследствии стали произноситься первым ровным тоном, однако есть исключения.

Морфология 
Морфология уханьского диалекта объединяет в себе сложные черты южно-китайских языков, а также соседних диалектов, взаимодействие с которыми значительным образом повлияло на ее структуру.

Словарный запас 
Уханьский диалект богат словами-жаргонизмами, которые могут полностью отсутствовать или быть менее употребляемыми в стандартном китайском языке. У некоренных жителей Уханя могут быть трудности с пониманием истинного значения данных слов. Ниже представлены примеры жаргонизмов из уханьского диалекта.

 过早 «позавтракав»
 黑区妈区 произносится «hé qǖ mā qǖ» и означает «очень темно»
 搭倒 произносится «dá dao» и означает «упасть неаккуратно»
 一大哈 произносится «yī dà hà» и означает «много»
 板沙 «валять дурака»
 左以 «почему бы и нет»
 欠 «скучать»
 老亲娘 «тёща»
 捅 «класть внутрь»
 糊汤米酒 «глупый»

Китайские языки и диалекты
Языки Китая